Mercury Insurance Open 2011 – tenisowy turniej WTA z cyklu Mercury Insurance Open rozgrywany w dniach 1-7 sierpnia 2011 roku w Carlsbadzie na kortach twardych o puli nagród 721 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka singla
 Oficjalna strona turnieju

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Stanach Zjednoczonych